

Persone

Calciatori
 Aldo Ramírez – calciatore colombiano
 Cándido Ramírez – calciatore messicano
 César Ramírez – calciatore paraguaiano
 Dani Ramírez – calciatore spagnolo
 Erwin Ramírez – ex calciatore ecuadoriano
 Gastón Ramírez – calciatore uruguaiano
 Guillermo Ramírez – calciatore guatemalteco
 Jaime Ramírez – calciatore cileno
 John Mario Ramírez – calciatore colombiano
 Jorge Ramírez Gallego – ex calciatore colombiano
 Luis Alberto Ramírez – calciatore peruviano
 Luis Alfredo Ramírez – calciatore honduregno
 Mario César Ramírez – ex calciatore paraguaiano
 Martín Ramírez – ex calciatore peruviano
 Miguel Ramírez – ex calciatore cileno
 Oscar Ramírez – ex calciatore costaricano
 Oscar Ramírez Amaral – ex calciatore boliviano
 Oswaldo Ramírez – ex calciatore peruviano
 Ramón Ramírez – ex calciatore messicano
 Robin Ramírez – calciatore paraguaiano
 Rubén Ramírez – calciatore argentino

 Sportivi 
 Alejandro Ramírez – scacchista costaricano naturalizzato statunitense
 Antonio Márquez Ramírez – ex arbitro di calcio messicano
 Daimí Ramírez – pallavolista cubana
 Jo Ramirez – dirigente sportivo messicano
 Raúl Ramírez – ex tennista messicano
 Robeisy Ramírez Carrazana – pugile cubano
 Rubén Ramírez Hidalgo – tennista spagnolo

Altro
 Ramirez (Alex Guillermo Quiroz-Buelvas) – cantante e musicista colombiano

 Camila Ramírez – politica uruguaiana
 Dania Ramírez – attrice dominicana
 Édgar Ramírez – attore venezuelano
 Francisco Ramírez – militare argentino
 Ilich Ramírez Sánchez – terrorista e mercenario venezuelano
 Jorge Quiroga Ramírez – politico boliviano
 Richard Ramirez – serial killer statunitense
 Sancho Ramírez di Aragona – re di Aragona e re di Pamplona
 Sara Ramírez – attrice e cantante messicana naturalizzata statunitense
 Tina Ramirez – ballerina, coreografa, direttrice artistica, produttrice teatrale e insegnante statunitense
 Twiggy Ramirez (Jeordie Osborne White) – bassista statunitense
 Veruska Ramírez – modella venezuelana

Altro
 Isole Diego Ramírez – gruppo di piccole isole cilene
 Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez – personaggio immaginario della saga cinematografia Highlander
 Palazzo Ramirez de Montalvo – palazzo fiorentino
 José Ramirez – azienda costruttrice di chitarre classiche